Juan Ayuso (né en 2002) coureur cycliste espagnol ;
 Bernardo Ayuso (né en 1993), coureur cycliste espagnol ;
 Dunia Ayuso, cinéaste canarienne ;
 Esther Ayuso (née en 1958), architecte et femme politique bélizienne ;
 Isabel Díaz Ayuso (née en 1978), femme politique espagnole ;
 Larry Ayuso, (né en 1977), joueur de basket-ball portoricain ;
 Manuel Sánchez Ayuso, (1941-1982), économiste et homme politique espagnol ;
 Marisol Ayuso, (née en 1943), actrice espagnole ;
 Miguel Ángel Ayuso Guixot (né en 1952), Cardinal de l'Eglise catholique ;
 Nadia Yvonne López Ayuso (née en 1983), chanteuse mexicaine ;
 Omar Ayuso (né en 1998), acteur espagnol ;
 Pilar Ayuso González (née en 1942), femme politique espagnole ;
 Quentin Ayuso (né en 1994), joueur de volley-ball français.